Kneib pode referir-se a:

 Kneib (pronúncia: knaɪp) - um sobrenome de origem alemã. O seu significado é "sapateiro". Existem as variantes Kneip, Kneipp, Knaipp e Knaip.
 Wiktor Kneib (1980—) - piloto de luge russo.
 Wolfgang Kneib (1952—) - futebolista alemão.

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguação